2 miejscowości w Polsce:
 Mierestki – gajówka w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Mierestki – kolonia w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn